Ленора може бити:

 Ленора (Канзас), град у америчкој савезној држави Канзас
 Ленора (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република